Gūrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Golī Gūrān, ort, Kerman, 
 Gūrān (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar